Маскевич () ― польская фамилия.

Известные носители 
 Маскевич, Самуил (ум. 1619) — польский офицер литовского происхождения, участник московского похода, автор дневника, публиковавшегося в России.
 Маскевич, Богуслав Казимир (1625—1683) — литовский военный и общественный деятель, писатель-мемуарист.
 Маскевич, Кирилл Андреевич (род. 1998) — белорусский борец греко-римского стиля.
 Маскевич, Сергей Александрович (род. 1953) — белорусский доктор физико-математических наук (1995), профессор; министр образования (2010—2014).

Примечания